Ray Stevens peut désigner :
 Ray Stevens (1939), chanteur américain
 Ray Stevens, homme politique australien
 Ray Stevens, catcheur américain
 Ray Stevens, joueur anglais de badminton 
 Ray Stevens (né en 1963), judoka anglais
 Ray Stevens, nom de plume de Charles-Henri Dewisme (1918-2021), plus connu sous le pseudonyme de Henri Vernes